Observanz (nach lateinisch observare „beobachten, beachten, einhalten“),  bildungssprachlich: „Ausprägung, Form“, bezeichnet

 das strikte Einhalten von Regeln in (meist religiösen) Gemeinschaften
 Observanz (Recht), ein Gewohnheitsrecht mit einem örtlich begrenzten Geltungsbereich
 Strikte Observanz, ein freimaurerisches Hochgradsystem

Als Observanten werden seit dem späten 14. Jahrhundert Gruppierungen in Ordensgemeinschaften bezeichnet, die für eine Rückkehr zu einer strengeren Beachtung der ursprünglichen Ordensregeln (regularis observantia) eintraten, siehe
 Observanzbewegung, eine Richtung des Franziskanerordens im Spätmittelalter
 Franziskaner (OFM), die Bezeichnung der aus der Teilung des Franziskanerordens 1517 hervorgegangenen Observanten
 Zisterzienser der strengeren Observanz (Trappisten), ein Orden in der römisch-katholischen Kirche